Kanth może dotyczyć:
 Kanth – miasto w północnych Indiach w północno-zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Moradabad)
 Kanth – miasto w północnych Indiach w północnej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Shahjahanpur)
 Kanth – do 1945 niemiecka nazwa miejscowości Kąty Wrocławskie